Gabriel Gustafson (1853-1915) – archeologo svedese con cittadinanza norvegese 
 John Gustafson (1942-2014) – bassista e cantante britannico
 Martha Gustafson (1950) – atleta paralimpica, nuotatrice e tennistavolista messicana naturalizzata canadese
 Megan Gustafson (1996) – cestista statunitense
 Samuel Gustafson (1995) – calciatore svedese
 Simon Gustafson (1995) – calciatore svedese
 Tomas Gustafson (1959) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio svedese
 Viktor Gustafson (1995) – calciatore svedese

Pagine correlate 
 Gustavson
 Gustafsson